Heracleum inexpectatum är en flockblommig växtart som beskrevs av C.Norman. Heracleum inexpectatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
inexpectatum